Richard Óg de Burgh  (1259 – ), surnommé le Comte Rouge (en anglais : The Red Earl), seigneur de Connaught et  comte d'Ulster de 1271 à 1326, fut l’un des plus puissants nobles anglo-normands d’Irlande de la fin du  et du début du .

Origine familiale 
Richard de Burgh était le fils de Walter de Burgh, seigneur de Connaught et  comte d'Ulster. Son surnom irlandais, Richard Óg, qui signifie Richard « le Jeune » lui a été sans doute été attribué pour le différencier de son grand-père et homonyme Richard Mor de Burgh.

Comte d’Ulster 
Richard Óg fut du fait de sa longue activité de près de 50 ans le plus puissant comte d'Ulster de la Famille de Bourg après qu’il recueille le droit et la souveraineté de son père à sa majorité en 1280. Il est l’ami du roi Édouard  d'Angleterre, et occupe le premier rang parmi les comtes d’Irlande. Il poursuit la politique d’expansion territoriale des barons anglo-normand à l’encontre des seigneurs gaëliques.

En décembre 1294 John Fitzthomas FitzGerald seigneur d'Offaly et futur  Comte de Kildare capture et emprisonne pour trois mois le "Comte Rouge" et son cousin William Liath de Burgh dans son château de Lea près de Portarlington. Ils sont relâchés en mars 1295 par ordre du roi Édouard  d'Angleterre et John Fitz Thomas est obligé en 1299 d'abandonner ses possessions au Connacht en échange de domaines en Leinster et au Munster.

Bien qu’une de ses filles Elisabeth ait épousé en 1302 Robert Bruce Richard Óg envoie des forces combattre en Écosse dont son gendre se proclame roi en 1306 sous le nom de Robert  d'Écosse, afin soutenir le roi Édouard  d'Angleterre.
 
Lorsque Édouard Bruce débarqua en l’Ulster en 1315 avec son armée  Richard Óg  est sévèrement battu le  à la bataille de Connor (Comté d'Antrim)  avec son cousin et allié William Liath de Burgh  qui gouvernait les domaines familiaux du Connacht. L’année suivante il perd Carrickfergus la principale place forte d’Ulster.
   
L'invasion d'Édouard Bruce en Irlande et la révolte du jeune roi de Connacht Felim mac Aedh Ua Conchobair (1310-1316), le privent de pratiquement toute autorité sur son patrimoine irlandais Mais les défaites et les morts de ses deux ennemis d’abord Felim mac Aedh Ua Conchobair tué le  à la seconde bataille d’Athenry puis celle de Édouard Bruce lors de la Bataille de  Faughart près de Dundalk le   lui permettent  de recouvrer ses domaines.

Richard Og meurt le   au prieuré d’Athassel près de Cashel, (Comté de Tipperary). Son fils et héritier John l'ayant précédé dans la mort en 1313, il aura comme successeur son petit-fils William Donn de Burgh.

Famille et descendance 
Richard Óg de Burgh épouse une lointaine parente Margueritte de Bourg (morte en 1300)  qui était la fille de sir John de Bourg et d’Havoise de Lanvallay. Le couple génèrera une large descendance :
 Aveline (né vers 1280), épouse sir John Mac Feorais de Bermingham,  comte de Louth mort en 1329;
 Eleanor (1282 – morte après août 1324) ;
 Élisabeth (née vers. 1284 – morte  ), épouse en 1302 le futur Robert I d'Écosse ;
 Walter de Burgh (vers. 1285 mort en 1300) ;
 John de Burgh (vers. 1286 – ) qui épouse de Élisabeth de Clare, fille de Gilbert de Clare  comte de Gloucester. Ils seront les parents de William Donn de Burgh ;
 Maud de Burgh (vers. 1288–1320), mariée à Gilbert de Clare,  comte d'Hertford ;
 Thomas de Burgh (vers. 1288–1316) 
 Catherine de Burgh (vers 1296 – ), mariée avec Maurice Fitzgerald,  comte de Desmond 
 Edmond de Burgh (vers 1298 exécuté en 1338), ancêtre des ClanWilliam de Munster.  
 Jeanne de Burgh (vers. 1300 – ), mariée avec Thomas FitzGerald,  comte de Kildare, puis avec sir John Darcy,  Darcy de Knaith,

Notes et références

Sources 
, édition du .

Bibliographie 
 Goddard Henry Orpen Ireland under the Normans Oxford at the Clarendon Press (1968). Volume IV (1216-1333), chapitre XXXVI " The Earldom of Ulster 1271-1315 " pages 130-158 & tableau généalogique page 158.

Naissance en 1259
Décès en 1326
Richard Og
Comte de la pairie d'Irlande
Hiberno-Normands
Comte d'Ulster
Noblesse irlandaise du XIIIe siècle
Noblesse irlandaise du XIVe siècle